Мопан может означать:

 Мопан — река.
  — народ.
 Мопан — язык.